Torsten Preuß (* 8. August 1963 in Dresden) ist ein deutscher Journalist und Buchautor.

Biographie 
Preuß ließ sich in seinen jungen Jahren in der DDR zum Zerspanungstechniker ausbilden; seine Lehre absolvierte er 1982 bei VEB Starkstromanlagenbau „Otto Buchwitz“. 1984 veließ er die DDR und ließ sich in Westberlin nieder, wo er als Bühnentechniker für die Schaubühne tätig war. 

Laut eigenen Angaben hatte Preuß noch die Deutsche Journalistenschule in München von 1990 bis 1992 besucht und schrieb anschließend für verschiedene Nachrichtensender und Zeitungen wie Stern, Spiegel-Special, ARD, Taz und Kennzeichen-D. Bekannt wurde er vornehmlich als einer der Mitautoren der Fernsehreihe Chronik der Wende, die mit dem Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet wurde. 

Einem Bericht zufolge arbeitete Preuß freiberuflich Mitte der neunziger Jahre mit dem Berliner Journalisten Alexander Osang bei der Berliner Zeitung, ehe er nach Australien umsiedelte. Dort wohnte er 8 Jahre, arbeitete unter anderem als Korrespondent für Fernsehsendungen und schrieb den Roman Verliebt, verlobt, verheiratet?.

Werke

Weblinks

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Autor
Deutscher
Geboren 1963
Mann